Râul Bârsău se poate referi la:

 Râul Bârsău, Someș (Satulung)
 Râul Bârsău, Someș (Bârsău)

Vezi și 
 Bârsău (dezambiguizare)

 Râul Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești